El Congrés Geològic Internacional (IGC) és una organització científica i educativa sense ànim de lucre les reunions de la qual se celebren en col·laboració i sota el patrocini de la Unió Internacional de Ciències Geològiques (IUGS). La IUGS celebra les seves assemblees generals conjuntament amb les sessions del IGC. L'objectiu principal és fomentar l'avenç de la recerca fonamental i aplicada en les ciències de la Terra a tot el món.

Història 
A mitjans del , es va veure necessari de celebrar un congrés internacional entre la comunitat de geòlegs d'Europa i Amèrica del Nord. Amb motiu de la reunió de l'Associació Americana per a l'Avenç de la Ciència celebrada a Buffalo, Nova York, EUA, l'any 1875, es va formar un comitè per considerar l'organització d'un congrés internacional sobre geologia. Aquest comitè, format pels principals geocientífics de l'època, va ser anomenat posteriorment Comitè Fundador de Filadèlfia pel Comitè Organitzador francès de la Primera Sessió a París. El Comitè Fundador va demanar a la Societat Geològica de França sobre la possibilitat d'organitzar una convenció geològica internacional amb motiu de l'Exposició de París de 1878. La Societat Geològica Francesa, sota el president Tournouër, va acceptar la petició i formà un Comitè Organitzador presidit pel professor E. Hébert. El Comitè va convèncer el govern francès de donar suport a la convocatòria d'una reunió internacional i va aconseguir acollir el Primer Congrés Geològic Internacional, com un dels congressos celebrats pel Ministeri d'Agricultura i Comerç francès al Palau del Trocadero durant l'Exposició de París amb participants de 23 països.

Des de llavors, 35 congressos més han estat acollits per més de 21 països d'arreu del món amb intervals de 3 a 5 anys.

El proper 37è Congrés Geològic Internacional es celebrarà a Busan, República de Corea dels dia 25 al 31 d'agost. de 2024.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 36 Congres Geològic Internacional 2021, celebrat a Delhi, índia (en anglès)
 Unió Internacional de Ciències Geològiques, IUGS

Geologia
Congressos científics